

Localidades

Ketchum (Idaho)
Ketchum (Oklahoma)
Ou ainda:
Lake Ketchum

Outros
Ash Ketchum
Delia Ketchum

Desambiguações de topônimos